Фраксионамијенто Буенависта има више значења:

 Фраксионамијенто Буенависта (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Фраксионамијенто Буенависта, Сан Хулијан, Клуб (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику